Василий Сипо́вский:
 Сиповский, Василий Васильевич (1872—1930) — историк литературы, филолог, писатель; сын В. Д. Сиповского.
 Сиповский, Василий Дмитриевич (1843—1895) — историк и педагог.